Хаслет има више значења:
 Хаслет (Мичиген)
 Хаслет (Тексас)